Benito Mussolini — ditador italiano 
 Gioconda Mussolini — antropóloga brasileira
 Romano Mussolini — pianista, pintor e produtor de cinema italiano

Desambiguação